Лучні рослини - це рослини, які зазвичай ростуть на вологих низинах, болотах, берегах річок та інших водоймах з підвищеним вмістом вологи в грунті. Ці рослини відіграють важливу роль в екосистемах, оскільки їхні корені допомагають утримувати грунт та зменшувати ерозію.

До лучних рослин належать:

 Осоки - родина багаторічних трав'янистих рослин з близько 500 видів, що зазвичай ростуть в болотах та вологих низинах. Деякі з них використовуються в краєзнавчих та ландшафтних проектах.
 Тирса - багаторічна рослина, що росте в місцях з високою вологістю, здебільшого на болотах та заболочених ділянках. Використовується для очищення ставків та інших водойм від надмірного вмісту різних речовин.
 Кушляк - багаторічна рослина, що росте на вологих луках та болотах. Цілющі властивості цієї рослини використовуються в медицині, а також її використовують у виробництві харчових продуктів.
 Рогоз - це багаторічна рослина, яка зазвичай росте на берегах річок та водоймах. Рогози використовуються для зміцнення берегів та захисту від ерозії.
 Мари́на - багаторічна рослина, яка росте на вологих луках та узліссях, на заболочених ділянках. Використовується для зеленого відділу парків та скверів, у садівництві та ландшафтному дизайні.

Це лише декілька прикладів лучних рослин, які мають важливе значення